González Ortega kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 González Ortega, Puebla, Lafragua, 
 González Ortega, Veracruz, Coatzintla, 
 González Ortega, Zacatecas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar